Het Afrikaans kampioenschap voetbal onder 17 van  was de 13e editie van het Afrikaans kampioenschap voetbal onder 17 (als de kwalificatietoernooien worden meegerekend), een CAF-toernooi voor nationale ploegen van spelers onder de 17 jaar. Er namen acht landen deel aan dit toernooi dat van 19 maart tot en met 2 april 2009 in Algerije werd gespeeld. Gambia werd winnaar van het toernooi. In de finale werd Algerije met 3–1 verslagen. Burkina Faso werd derde.

Dit toernooi dient tevens als kwalificatietoernooi voor het wereldkampioenschap voetbal onder 17 van 2009, dat van 24 oktober tot en met 15 november in Nigeria wordt gespeeld. De vier beste landen van dit toernooi plaatsen zich, dat zijn Algerije, Gambia, Malawi en Burkina Faso.

Kwalificatie

Stadions

Groepsfase

Groep A

Groep B
Nadat Niger gediskwalificeerd was werden de resultaten geschrapt en een nieuwe eindstand gemaakt.

Knock-outfase

Halve finale

Troostfinale

Finale

Externe link
CAF – online
RSSSF

Afrikaans kampioenschap voetbal onder 17
Voetbal in Algerije
Voetbal in 2009
Sportevenement in Algerije